Luster – gmina w Norwegii w regionie Sogn i Fjordane
 Luster – amerykański film w reżyserii Everetta Lewisa z 2002 r.
 luster – rodzaj iryzującej farby używanej do ceramiki od IX w.